Okręty US Navy o nazwie USS „Marietta”
 Pierwszy USS „Marietta” (1803) był pięciodziałową, 28-wiosłową kanonierką, która brała udział w wojnie brytyjsko-amerykańskiej.
 Drugi USS „Marietta” (1864) był jednowieżowym monitorem o napędzie śrubowym z okresu wojny secesyjnej.
 Trzeci USS „Marietta” (PG-15) był kanonierką z ożaglowaniem szkunera. W służbie od 1897 roku.
 Czwarty USS „Marietta” (YN-101/AN-82) był stawiaczem sieci zaporowych. W służbie od 22 czerwca 1945 roku.

Marietta